

Cinema 
 Capricciosa – film diretto da Reza Bagher del 2003

Cucina 
 Insalata capricciosa – piatto italiano
 Pizza capricciosa – condimento della pizza

Sport 
 Capricciosa – cavallo da corsa

Pagine correlate 
 Capriccio

Altri progetti